Biografies:
 Alexandre Magne (356 - 323 aC), rei de Macedònia (336-323 aC) i conqueridor de l'Imperi Persa.
 Pompeu Magne, militar i home d'estat romà 
 Magne (consular), romà de rang consular que fou acusat d'haver organitzat un complot contra Maximí I (s. III).
 Magne (metge), metge grec (s. II).
 Magne d'Antioquia, metge grec (s. IV).
 Magne Arquiatre, metge grec
 Magne d'Efes, metge grec 
 Magne de Filadèlfia, metge grec (s. I).
 Magne de Tars, metge grec (s. II).
 Hidrologia: Riu Magne, riu de Bèlgica.